Оук Риџ има више значења:
 Оук Риџ (округ Кофман, Тексас), је градић у америчкој савезној држави Тексас
 Оук Риџ (округ Кук, Тексас), је градић у америчкој савезној држави Тексас
 Оук Риџ (Луизијана), је град у америчкој савезној држави Луизијана
 Оук Риџ (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Оук Риџ (Северна Каролина), је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Оук Риџ (Тенеси), је град у америчкој савезној држави Тенеси
 Оук Риџ (Флорида), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Национална лабораторија Оук Риџ